Катарина Смит () — английская писательница и актриса, наиболее известная своими . Почти всё, что о ней известно, это то, что она происходила из богатой семьи и играла в  в Лондоне.

Романы 
 The Misanthrope Father, or The Guarded Secret (1807)
 The Castle of Arragon: or, The Banditti of the Forest (1809; Worldcat)
 The Caledonian Bandit or The Heir of Duncaethal (1811; WorldCat)
 Barozzi, or The Venetian Sorceress (1815) (Internet Archive; WorldCat;  edition )

Примечания 

Английские писательницы XIX века
Актрисы Великобритании
Актрисы XIX века